Stati Uniti d'America
 Wellfleet – comune della contea di Barnstable, Massachusetts
 Wellfleet – villaggio della contea di Lincoln, Nebraska